Schoor ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Schoor (* 1989), deutscher Squashspieler
 Jens Schoor (* 1987), deutscher Squashspieler
 Wolfgang Schoor (1926–2007), deutscher Komponist

van Schoor:
 Louis van Schoor, südafrikanischer Polizist und Wachmann sowie Serienmörder
 M. C. van Schoor, südafrikanischer Eisenbahningenieur
 M. C. E. van Schoor, südafrikanischer Historiker
 Raymond van Schoor († 2015), namibischer Cricketspieler
 Richard van Schoor (* 1961), südafrikanischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Schor
 Schiefe Ebene / Stütze (Bauteil) (plattdeutsch)